Patronyme belge

Le patronyme Goffinet, Gaufinet, Gauffinet ou Goffinon est une forme avec les suffixes flatteurs accolés -inet et -inon, de Goffoy qui est une forme de Godefroid.

 Famille Goffinet :
 Baron Adrien Goffinet (1812-1886) ;
 Robert Goffinet (1886-1945), petit-neveu du précédent ;
 Baron Henri Goffinet (1884 -1958 ), homme de lettres belge d'expression française.
Anne-Catherine Goffinet (1978-), femme politique wallonne.